Эдуард Гофман:
 Гофман, Эдуард Иванович (ок. 1830—1867) — русский геолог и педагог.
 Гофман, Эдуард фон (1837—1897) — австрийский медик; один из наиболее выдающихся пионеров судебной медицины.